Koga puede hacer referencia a:

Lugares 
 Koga es el nombre de diferentes localidades del Japón:
 Koga (Ibaraki) (古河) 
 Koga (Fukuoka) (古賀)
 Koga (Shiga) (甲賀）
 Koga, localidad de Tanzania.
 Koga, cráter del planeta Marte.

Koga es también hace referencia a la aldea japonesa donde habitaban los shinobis (ninjas) del clan del mismo nombre, incluso antes de la era Ieyasu Tokugawa donde se dieron a conocer junto con sus acérrimos rivales eternos los de la aldea de Iga, regida por el famoso Ninja/Shinobi  Hattori Hanzō.

Personajes de ficción 
 Koga, personaje del manga y anime Inuyasha.
 Koga, líder de gimnasio de Pokémon.
 Koga de pegaso, de Saint Seiya Omega.
 Koga personaje jugable del videojuego Paladins.